Titus Labienus, aanvankelijk generaal van Julius Caesar, maar later diens tegenstander.
 Quintus Labienus, diens zoon, die mede leiding gaf aan een Parthische invasie in het Romeinse Rijk.
 Labienus (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie van de Passalidae